Pilargidae är en familj av ringmaskar. Pilargidae ingår i ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pilargidae 94 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Pilargidae